Příjmení Downing nosí více významných osobností:

 Andrew Jackson Downing (1815–1852) – americký zahradní architekt, zahradník a spisovatel
 John Downing (fotograf) (1940–2020) – britský fotožurnalista
 K. K. Downing (* 1951) – kytarista britské heavymetalové Judas Priest
 Stewart Downing (* 1984) – anglický fotbalista